Uefacupen 2008/2009 blev den 38:e och sista säsongen av den europeiska fotbollsturneringen Uefacupen. Året efter kommer den att ersättas av en ny turnering kallad Europaligan. Finalen spelades den 20 maj 2009 på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu i Istanbul, Turkiet. 

Totalt 157 lag från Uefas 53 medlemsförbund deltog i cupen 2008/2009. Varje förbund får skicka ett visst antal lag till cupen. Antalet baseras på den inhemska ligans ranking - fotbollsförbund med bättre rankade ligor får alltså fler lag att skicka till Uefacupen jämfört med sämre rankade. Dock så finns det en bestämmelse som innebär att ett förbund max får skicka 4 lag, samt att varje förbund får minst ett lag som får kvala. Men varje förbund kan ha fler än fem lag med i Uefacupen, detta genom Intertotocupen och Uefa Champions League.

Kvalificering 
119 lag har fått en plats i UEFA-cupen 2008/09 från 53 olika förbund anslutna till UEFA. Ytterligare tre lag har kvalificerat sig för UEFA-cupen via en plats i UEFA Fair Play-ligan, samt så tillkommer 35 lag från Intertotocupen och UEFA Champions League. Varje förbund får skicka ett visst antal lag baserat på förbundets koefficient. Genom inhemska ligor eller cuper (och i vissa fall ligacuper) kan ett förbund ha med upp till fyra lag. Nedan finns uppbyggnaden för antal lag varje förbund får ha med i UEFA-cupen 2008/09:

 Förbund 1-6: 3 lag per förbund
 Förbund 7-8: 4 lag per förbund
 Förbund 9-15: 2 lag per förbund
 Förbund 16-21: 3 lag per förbund
 Förbund 22-37 samt 39-50: 2 lag per förbund
 Förbund 38, 51 och 52: 1 lag per förbund
 Förbund 53: 2 lag

samt

 3 lag från UEFA Fair Play-ligan
 11 vinnare från Intertotocupen
 16 förlorare från den tredje kvalomgången av UEFA Champions League
 8 tredjeplacerade lag från gruppspelet i UEFA Champions League

Första kvalomgången: (74 lag)
 33 cup-vinnare från förbund 21-53
 32 ligatvåor från förbund 19-37, 39-50 samt 53
 6 ligatreor från förbund 16-21
 3 från UEFA Fair Play-ligan

Andra kvalomgången: (64 lag)
 37 vinnare från den första kvalomgången
 6 cup-vinnare från förbund 15-20
 7 ligatreor från förbund 9-15
 3 ligatvåor från förbund 16-18
 11 vinnare från Intertotocupen

Första omgången: (80 lag)
 32 vinnare från den andra kvalomgången
 14 cup-vinnare från förbund 1-14
 2 ligatreor från förbund 7-8
 5 ligafyror från förbund 4-8
 7 ligafemmor från förbund 1-3 samt 5-8
 2 ligasexor från förbund 1-2
 16 förlorare från den tredje kvalomgången av UEFA Champions League

Gruppspel: (40 lag)
 40 vinnare från den första omgången

Slutspel: (32 lag)
 24 lag från gruppspelet
 8 tredjeplacerade lag från gruppspelet i UEFA Champions League

Kvalomgångar

Första kvalomgången 
Den första kvalomgången lottades tisdagen den 1 juli 2008. Matcherna kommer att spelas 17 juli och 31 juli

Andra kvalomgången 
Lottningen för den andra kvalomgången kommer att hållas den 1 augusti 2008 i Nyon i Schweiz. 16 lag går direkt in i den andra kvalomgången tillsammans med 37 vinnare från den första kvalomgången samt 11 vinnare från Intertotocupen.

Första omgången

Gruppspel 

Det finns 8 grupper (A-H) som består av fem lag i vardera grupp. De tre främsta går vidare till slutspelet, de andra två åker ut ur turneringen. En seger ger tre poäng, oavgjort en poäng och en förlust noll poäng. Varje lag får spela fyra matcher, en mot varje lag, varav två hemmamatcher och två bortamatcher.

Om två lag hamnar på samma poäng bestäms det vilket lag som placerar sig framför det andra efter:
 bästa målskillnaden (gjorda mål minus insläppta mål)
 flest gjorda mål
 flest gjorda mål på bortaplan
 antalet vinster
 antalet bortavinster
 högst rankingpoäng hos UEFA.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final 
Finalen av Uefacupen 2008/2009 hölls den 20 maj 2009 på Şükrü Saracoğlu i Istanbul, Turkiet.

Se även 
 Uefa Champions League 2008/2009
 Intertotocupen 2008

Referenser

Webbkällor